Roberto Mosquera i Castell (Palma, 1958) escriptor mallorquí.
 Roberto Orlando Mosquera Vera (Lima, 1956) futbolista peruà.